Pristiloma idahoense är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1902. Pristiloma idahoense ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
idahoense